Almarza är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Almarza ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Almarza är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Garagüeta,  meter över havet,  km nordost om Almarza. Runt Almarza är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Almarza är det största samhället i trakten. Trakten runt Almarza består i huvudsak av gräsmarker.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kastilien och Leon